Beckum bezeichnet:
 Beckum, Stadt im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Beckum (Balve), Ortsteil der Stadt Balve im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Beckum (Stadland), Ortsteil der Gemeinde Stadland im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Beckum (Overijssel), Dorf in der Gemeinde Hengelo in den Niederlanden

Beckum ist der Name von:
 Ursula van Beckum († 1544), niederländische Märtyrerin